

Persone 
 Gianluigi Gabetti (1924-2019) – dirigente d'azienda italiano
 Gianmario Gabetti (1951) – imprenditore e dirigente sportivo italiano. 
 Giuseppe Gabetti (1796-1862) – compositore, violinista e direttore d'orchestra italiano
 Giuseppe Gabetti (1886-1948) – germanista italiano
 Pierino Gabetti (1904-1971) – sollevatore italiano, campione olimpico
 Roberto Gabetti (1925-2000) – architetto e professore universitario italiano

Altro
 Gabetti Property Solutions – azienda italiana del settore immobiliare